Alte Bäckerei steht für:
 Alte Bäckerei (Dauborn), denkmalgeschütztes Bauwerk in Dauborn
 Alte Bäckerei (Dessau), denkmalgeschütztes Bauwerk in Dessau 
 Alte Bäckerei (Pankow), denkmalgeschütztes Bauwerk in Berlin